Audinet ist der Familienname folgender Personen:
 André Audinet (1898–1948), französischer Leichtathlet
 Jean-Guillaume Audinet-Serville (1775–1858), französischer Entomologe